Кабезас има више значења:

 Кабезас (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Кабезас (Сан Луис де ла Паз), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кабезас (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Кабезас (Пуенте Насионал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику